Eschlbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Orte:
 Eschlbach (Bockhorn), Ortsteil der Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern
 Eschlbach (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Eschlbach (Leiblfing), Ortsteil der Gemeinde Leiblfing, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Eschlbach (Niederviehbach), Ortsteil der Gemeinde Niederviehbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Eschlbach (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Eschlbach (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Eschlbach (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Eschlbach (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Gewässer:
 Eschlbach (Bayerische Schwarzach), rechter Zufluss der Bayerischen Schwarzach nahe dem Eschlhof, Stadt Waldmünchen an der Gemeindegrenze von Treffelstein, beide Landkreis Cham, Bayern
 Eschlbach (Eschlbacher Bach), linker Oberlauf des Eschlbacher Bachs (zur Strogen) bis Oppolding, Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern
 Eschlbach (Rott), linker Zufluss der Rott an der Winkelmühle, Gemeinde Schönberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Eschlbach (Viehbach), linker Zufluss des Viehbachs (zur Isar) bei Eschlbach, Gemeinde Niederviehbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

 Eschlbacher Bach, rechter Zufluss der Strogen bei Hecken, Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern
 Eschlbacher Wiesenbach, linker Zufluss der Aiterach oder Aitrach gegenüber der Straßmühle, Gemeinde Leiblfing, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Eschelbach